BWS peut faire référence à :
  ;
 British Standard Whitworth, un filetage standard basé sur des unités impériales.

Code IATA des aéroports